Lars Göransson (1919–1994), svensk författare 
Lars Göransson (trubadur)  (1942–1981), svensk trubadur och vissångare 
 Lars Göransson, sångare i musikgruppen Envoys